Истребительная эскадра особого назначения () — эскадра истребителей люфтваффе, предназначенная для управления группами III./JG3, I./JG5, II./JG27, III./JG54 и II./JG53. Аббревиатура z.b.V. от немецкого zur besonderen Verwendung (для специального использования). Сформирована 20 апреля 1944 года в Касселе. Использовалась для обороны Рейха с баз в Касселе и Ансбахе. Была подчинена 7-й истребительной дивизии. 15 июня 1944 года преобразована в Stab/JG4.

Состав эскадры

Geschwaderkommodoren (командиры эскадры)

Ссылки 
 
 

Военно-воздушные силы нацистской Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году